Armando Cascione – calciatore italiano, padre di Emmanuel
 Donato Cascione – scrittore e poeta italiano
 Emmanuel Cascione – calciatore italiano, figlio di Armando
 Felice Cascione – partigiano e poeta italiano